Мото Гран-Прі Сан Марино 2014 року, офіційна назва GP TIM di San Marino e della Riviera di Rimini — 13-й етап чемпіонату світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP сезону 2014, який відбувався 12—14 вересня 2014 року на автомотодромі імені Марко Сімончеллі, розташованому у регіоні Мізано-Адріатіко у Італії. Етап став 17-м в історії Гран-Прі Сан Марино.

MotoGP

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 118,328 км (28 кіл).

Травмованого Нікі Хейдена продовжував заміняти Леон Кам'є.

Траса у Мізано має багато поворотів та у ній немає довгих прямих. Вона більше підходить для мотоциклів Yamaha YZR-M1, які славляться плавною роботою підвіски, та Ducati D14, аніж для Honda RC213V з їхніми потужними та швидкісними двигунами. Враховуючи той факт, що траса розташована всього лише за 30 кілометрів від дому Валентіно Россі та є для нього рідною, а також те, що в останніх трьох гонках перемогу тут здобував Хорхе Лоренсо, гонщики команди «Movistar Yamaha MotoGP» налаштовані були дати справжній бій пілотам «Repsol Honda».

На старті гонки визначилися лідери заїзду: Хорхе Лоренсо, Валентіно Россі та Марк Маркес. У наступній групі їхали Дані Педроса, Андреа Янноне та Андреа Довіціозо. Перша група почала поступово відриватись від переслідувачів. На четвертому колі Лоренсо допустив невелику помилку, чим скористалися Россі з Маркесом, які пройшли його. В другій же групі лідирував Іаноне, проте на 8-му колі його обігнали Педроса та Довіціозо. На 10-му колі Маркес у повороті Ріо допустив нехарактерну для нього помилку, занадто нахилившись у повороті, зачепившись за поребрик та втративши контроль над переднім колесом. Мотоцикл захлог, тому, щоб повернутись у гонку, Марку довелось залучити маршалів для запуску двигуна. На жаль для нього, він втратив надто багато часу, повернувшись у гонку на 20-му місці. До кінця гонки Россі, на захоплення місцевої публіки, не дозволив Лоренсо його обігнати. Третім фінішував Педроса, який таки стримав атаки Довіціозо та Іаноне. Маркес зміг здобути 1 очко, фінішувавши 15-м.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Залік команд

Moto2

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 109,876 км (26 кіл).

У гонці по вайлд-кард стартували гонщики Мірослав Попов (вдруге у сезоні, перший раз у Чехії) та Федеріко Фуліньї. Тайський гонщик Раттапарк Вілайро замінив у команді «AirAsia Caterham» американця Джоша Херріна. Француз Флоріан Маріно замінив у команді «NGM Forward Racing» травмованого Сімоне Корсі. Федеріко Карікасуло замінив у команді «Teluru Team JiR Webike» японця Тетсуту Нагашіму.

Гонка проходила за схожим до попереднього етапу сценарієм. Зі старту лідерство захопив фін Міка Калліо, йому навздогін кинувся лідер чемпіонату Естеве Рабат, третім їхав Йоан Зарко. У середині гонки Рабат наздогнав Калліо, обігнавши його на 18-му колі. У такому порядку вони й фінішували.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку;** — гонщик був покараний зміщенням на 1 позицію назад через проїзд за межами треку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Moto3

Результати гонки 
Дистанція гонки становила 97,198 км (23 кола).

На етапі по вайлд кард виступили Лоренцо Петрарка (дебют) та Габріель Родріго (четвертий виступ у сезоні). Травмованого Луку Грюнвальда з команди «Kiefer Racing» замінив Ремі Гарднер, син чемпіона MotoGP в класі 500cc 1987 року Вейна Гарднера.

Зі старту гонки розгорілася запекла боротьба за лідерство. Численні обгони повністю змінювали розташування гонщиків у пелетоні. Ситуація більш-менш прояснилась на 11-у колі, коли вперед прорвались напарники «Estrella Galicia 0,0» Алекс Маркес та Алекс Рінс. Третім їхав лідер сезону Джек Міллер. На передостанньому колі Маркес обігнав Рінса, очоливши заїзд, проте на останньому колі останній все ж виявися сильнішим, Міллер фінішував третім.

Примітка:* — гонщик потрапив у аварію, але повернувся і закінчив гонку;** — гонщик був покараний зміщенням на 1 позицію назад через проїзд за межами треку.

Турнірна таблиця

Залік гонщиків

Залік виробників

Рекорди 
 Перемога Валентіно Россі у «королівському» класі зробила його гонщиком із найдовшим періодом між першою та останньою перемогами у MotoGP — з моменту його дебютної перемоги у класі 125cc на Гран-Прі Чехії-1996 пройшло понад вісімнадцять років. За цим показником він випередив Лоріса Капіроссі.

Цікаві факти 
 Під час Гран-Прі Сан-Марино гальмові диски мотоциклів нагрівались до температури 650 °C.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт  MotoGP 

Мото Гран-Прі Сан Марино
2014
Сан Марино
Вересень 2014